Альбе́рт II Бельги́йский (, ; род. 6 июня 1934, Брюссель) — король Бельгии в 1993—2013 годах из Саксен-Кобург-Готской династии.

Биография 
Альберт Феликс Умбер Теодор Кристиан Евгений Мари, принц Льежский — младший сын Леопольда III и Астрид Шведской; когда Альберту был год, его мать погибла в автомобильной катастрофе. Наследовал престол в 1993 после кончины бездетного старшего брата Бодуэна I.

Альберт учился в Швейцарии, в частной школе Institut Le Rosey, окончил военно-морское училище в Брюгге. Имеет звание генерал-лейтенанта и вице-адмирала ВМС Бельгии. 
С 1962 года — почетный президент Бельгийского бюро внешней торговли.

С 1958 года — президент Бельгийского общества Красного Креста, президент Олимпийского комитета и Межфедеративного комитета Бельгии, член Сената бельгийского парламента. В 1958—1964 годах был членом Международного олимпийского комитета.

3 июля 2013 года Альберт II объявил, что в день национального праздника Бельгии 21 июля отречётся от престола в пользу старшего сына принца Филиппа.

21 июля 2013 года после торжественной мессы Альберт II подписал акт отречения от престола в пользу своего сына Филиппа. После отречения сохранил титул короля. 6 июня 2018 года стал самым долгоживущим монархом в истории Бельгии.

Семья 
2 июля 1959 года в Брюсселе Альберт женился на донне Паоле Маргарите Марии Антонии Руффо ди Калабриа (родилась 11 сентября 1937 года). У королевской четы трое детей:
 Филипп (родился 15 апреля 1960) — с 1993 года наследник престола, с 21 июля 2013 года король Бельгии, женат на Матильде д’Удекем д’Акоз, имеют четверых детей:
 Елизавета, герцогиня Брабантская (родилась в 2001) — первая в очереди наследования трона Бельгии;
 Габриэль (родился в 2003);
 Эммануэль (родился в 2005);
 Элеонора (родилась в 2008);
 Астрид (род. 5 июня 1962) — супруга австрийского эрцгерцога Лоренца, имеет пятерых детей:
 Амедео (род. 1986)
 Мария Лаура (родилась в 1988)
 Иоахим (родился в 1991)
 Луиза Мария (родилась в 1995)
 Летиция Мария (родилась в 2003)
 Лоран (родился 19 октября 1963) — женат на Клэр Кумбс, имеют троих детей:
 Луиза (родилась в 2004);
  (родился в 2005);
  (родился в 2005).

Также имеет внебрачную дочь — Дельфин Боэль (родилась в 1968), художник из Брюсселя. В сентябре 2020 г., по решению верховного-апелляционного суда Бельгии, отсудила и получила право на титул. Теперь она и её дети носят официальный титул принцесса/принц и именуются её и его высочество.

Династические связи 
Происходит из знатного германского рода Саксен-Кобургов, правящего в Бельгии с момента основания независимого Бельгийского королевства — с 1831 года, когда на престол только что образованного государства был приглашен сын герцога Франца Саксен-Кобург-Заальфельдского Леопольд (впоследствии — король Леопольд I).

Нынешний король Бельгии находится в родстве с королевой Великобритании Елизаветой II, которая также происходит из этого рода. Британские короли, начиная с Эдуарда VII, являются потомками мужа королевы Виктории Альберта Саксен-Кобург-Готского, однако династическая фамилия изменена на «Виндзор» в 1917 году в связи с Первой мировой войной. Также король Альберт связан родственными узами с бывшим царём, а затем премьер-министром Болгарии Симеоном II (он же Симеон Сакскобургготский), сыном царя Бориса III и внуком царя Фердинанда I, бывшего до 1887 года офицером Австро-Венгерской армии и происходящего из того же рода.

Сокращение королевского бюджета 
В ноябре 2009 года бельгийское правительство во главе с Херманом ван Ромпёем решило в связи с экономическим кризисом уменьшить ежегодные расходы на содержание королевской семьи. Однако, по мнению некоторых экспертов, такая мера противоречит конституции страны.

Награды 
Награды БельгииНаграды иностранных государствДинастические награды<div class="NavContent">

Родословная

Примечания 

Политики по алфавиту
Политики XX века
Политики XXI века
Правители Европы XX века
Правители Европы XXI века
Монархи, отрёкшиеся от престола в 2013 году
Члены Международного олимпийского комитета
Выпускники Института Ле Роузи
Почётные доктора Брюссельского свободного университета
Почётные доктора Лувенского католического университета